Indig Ottó (1890-1969) újságíró, író, színműíró
Indig Ottó László (1936-2005) romániai magyar irodalomtörténész, művelődéskutató, kritikus.